Scalextric – marchio di slot car
 Scalextric – videogioco del 1985